Luci Cedici, tribú de la plebs
 Marc Cedici, militar romà
 Gai Cedici, llegats consolar
 Quint Cedici cònsol romà